Буличо́в (Буличе́в) () — російське прізвище. Жіноча форма — Буличо́ва.

Прізвища 
 Кир Буличов (1934—2003) — радянський і російський письменник-фантаст, історик, перекладач, східнознавець, журналіст, кіносценарист.
 Буличев Юрій Петрович ( 1982) — український футболіст, захисник клубу МФК «Миколаїв».
 Буличова Ангеліна Олександрівна (1916—2013) — українська російськомовна письменниця.
 Буличов Ігор В'ячеславович ( 1978) — український артист балету, соліст Національного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка.

Інше 
 Єгор Буличов — персонаж п'єси М. Горького «Єгор Буличов та інші».
 Буличов — річка і яр в Грибановському районі Воронезької області Росії.

Див. також 
 Буличьово () — присілок Сафоновського району Смоленської області Росії.
Російські прізвища